Detta är en förteckning över kommuner och autonoma kommuner i Ávila, Spanien. Provinskod 5.

Se även 
 Spaniens kommuner
 Kastilien och Leon

Referenser 

 Instituto Nacional de Estadística per den 1 januari 2009 

Orter i Kastilien och Leon